Jakob 2. () (31. maj 1243 – 29. maj 1311) var konge af Mallorca og herre af Montpellier fra 1276 til sin død. Han var den anden søn af Jakob 1. af Aragonien og dennes hustru Violant, datter af Andreas 2. af Ungarn. Efter traktaten i Perpignan 1279 var han den Aragonske Krones vasal.

Biografi
Jakob arvede efter sin far kongeriget Mallorca, som omfattede Balearerne, grevskaberne Roussillon og Cerdanya, herskabet Montpellier, baroniet Aumelàs og vicegrevskabet Carladès. Den ene af de balariske øer, Menorca, var under muslimsk kontrol, men underlagt Jakob. Fra 1279 regerede han som vasal under sin ældre bror Peter 3. af Aragonien. Gennem hele sin regeringstid prøvede Jakob at komme fri af sin underordnede status.

Under det Aragonske Korstog i 1285 allierede Jakob sig med pave Martin 4. og kong Filip 3. af Frankrig (enkemand efter Jakobs søster, Isabella) mod sin bror. Korstoget endte med et fransk nederlag og Filip 3.'s død. Peter 3. døde også samme år, men hans søn og arving Alfonso erobrede Mallorca i 1285, Ibiza i 1286 og Menorca i 1287. I henhold til traktaten i Anagni i 1295 blev øerne returneret til Jakob.

Efter dette tilbageslag satte Jakob kræfterne ind på at styrke sit kongerige internt. Han lavede en række reformer indenfor byudvikling, landbrug, forsvar og økonomi. Han førte en ambitiøs landbrugspolitik med udvidelser af landbrugsområdet og opbygning af nye centre på landet. Han støttede ny konsulater i Nordafrika og Kongeriget Granada og opbyggede et nyt pengesystem. Han støttede også opbygningen af en ny tekstilindustri. Han styrkede kongens magt over for adelen og kirken og påbegyndte byggeriet af flere slotte og borge, heriblandt kongeslottet i Perpignan, slottet i Almudaina, Santa María katedralen i Palma de Mallorca, i dag kendt som La Seu og Castell del Bellver. Han åbnede retssager mod tempelridderne, og undertrykkelsen af dem betød, at han kunne inddrage den tiende, som de opkrævede på øerne.

Familie
Jakob giftede sig efter eget ønske i 1275 med Esclaramunda af Foix, som var datter af Roger 4. af Foix. De havde seks børn:
 Jakob, som blev franciskanermunk før sin fars død.
 Sancho, som efterfulgte Jakob som Sancho 1. af Mallorca
 Sancha af Mallorca, som giftede sig med Robert af Napoli.
 Filip
 Elizabeth, gift med Juan Manuel, fyrste af Villena.
 Ferdinand, far til Jakob 3. af Mallorca.

Stamtavle

Referencer
Denne artikel indeholder tekst fra en publikation, som nu er public domain: Chisholm, Hugh, ed. (1911). Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press.

Huset Barcelona
Kongelige fra Spanien
Konger af Mallorca
Katolske monarker
Fyrster fra middelalderen
Personer fra Montpellier